Альбус — многозначное понятие:

 Альбус — мелкая серебряная монета
 Альбус Дамблдор — персонаж книг и фильмов о Гарри Поттере, волшебник и директор школы Хогвартс
 Альбус Северус Поттер — персонаж книг и фильмов о Гарри Поттере, волшебник, сын Гарри Поттера